Govern de Catalunya 2006-2010
 Govern de Catalunya 2010-2012